Уппсала — четверте за населенням місто Швеції, центр однойменного лену.
 Уппсала (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Уппсала (лен) — лен в центральній частині Швеції.
 2191 Уппсала (2191 Uppsala) — астероїд головного поясу